Paradoxus är ett släkte av fjärilar. Paradoxus ingår i familjen spinnmalar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spinnmalar
Paradoxus